Міжнародний молодіжний есперанто-тиждень (, JES) — новорічна молодіжна есперанто-зустріч, організована Польською та Німецькою молодіжними есперанто-організаціями. Є однією з найважливіших есперанто зустрічей серед молоді. Перший JES стався в новорічний тиждень з 2009 по 2010 рік в Закопане. Другий JES - з 2010 по 2011 рік в Бурге (Шпревальд).

JES було створено шляхом злиття двох передноворічних молодіжних есперанто-зустрічей - польської   (AS) і німецького Міжнародного семінару (IS). Сезон 2008/2009 став для обох заходів останнім: для IS це був 52-й сезон, для AS - 7-й. Згідно ідеї організаторів JES буде проходити щорічно протягом одного тижня в різних місцях Центральної Європи.

Назва 
Букву « Е » в абревіатурі JES прийнято розшифровувати як «есперанто», але, по-аналогії з E @ I, також може символізувати Європу і освіту (  Тому більш повним за змістом буде використання назви Junulara E-Semajno, замість Junulara Esperanto-Semajno. Крім того «JES» - це стверджувальна частка на есперанто, т. е. українська «Так».

Існує й альтернативна назва JES — OS як прямий натяк на її попередників: IS та AS. На есперанто «is» - закінчення дієслова минулого часу, «as» - теперішнього часу, «os» - майбутнього часу.

Історія

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 

Есперанто культура
Есперанто організації